Cavener ist der Familienname der folgenden Personen:

 Beth Cavener Stichter (* 1972), US-amerikanische Bildhauerin
 Cliff Cavener (* 1967), britischer Cricketspieler 
 Douglas Cavener (* 1950) US-amerikanischer Biologe und Hochschullehrer 
 Philip Cavener (* 1961), britischer Fußballspieler